Го́стиус (правильнее — Гостий, ; II век до н. э., Римская республика) — древнеримский эпический поэт.

Биография 
По всей видимости, Гостий жил и сочинительствовал во II веке до н. э. (седьмой век от основания Рима) Он был автором «Bellum Histricum» — эпического труда, по крайней мере, в семи книгах, от которых до настоящего времени сохранилось только несколько фрагментов.

Это произведение имело своей целью воспеть победу, которую одержал Гай Семпроний Тудитан в ходе римского завоевания Иллирии.

Помимо того, Гостий написал продолжение «Анналов» Квинта Энния — эпическую поэму об Истрийской войне.

Примечания

Литература 
 Dictionary of Greek and Roman Biography and Mythology.

Поэты II века до н. э.